Total 10 — десятый юбилейный сборник, выпущенный кёльнским лейблом Kompakt 10 августа 2009 года в двух форматах: 2 компакт-диска (2CD) и 3 виниловые пластинки (3LP). Представляет собой компиляцию ремиксов и композиций в стиле microhouse и минимал-техно.

Список композиций 
Виниловое издание

 A1 DJ Koze — 40 Love
 A2 Thomas / Mayer — Total 9
 B1 Gotye — Heart’s A Mess (SuperMayer Mix)
 C1 Mayburg Feat. Ada — Each And Every Day
 C2 Justus Köhncke — Give It To Me Easy
 D1 Wassermann — Berg Und Tal (Instrumental)
 D2 Jürgen Paape — Ofterschwang
 E1 Jonas Bering — Who Is Who
 E2 Reinhard Voigt — Am Limit
 F1 The Field — The More I Do (Thomas Fehlmann Mix)
 F2 Fiesta Forever — Pachanga Boys

CD-издание

Ссылки 

Двойные альбомы
Альбомы в стиле минимал-хаус
Техно-альбомы
Альбомы Kompakt